Titania är ett namn på flera olika företeelser: 

 Titania – en av Uranus månar
 Titania: en kärlekshistoria – titeln på ett skönlitterärt verk av författaren Axel Lundegård
 Titania (företag) – byggentreprenör och fastighetsutvecklare i Stockholms län
 Titania (Marvel Comics) – en seriefigur från Marvel Comics
 Titania (musikgrupp) – en musikgrupp inom genren vit makt
 Titania (naturväsen) – ett namn för älvornas drottning, mest känt för William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm
 Titania (vinbär) – en sort av svarta vinbär
Titania (yacht) – en superyacht